Mediaș se poate referi la:

 Localități din România:
Mediaș - municipiu din județul Sibiu
următoarele localități au denumirea apropiată de Mediaș:
Medieș-Râturi - localitate din județul Satu Mare
Medieș-Vii - localitate din județul Satu Mare
Medieșu Aurit - localitate din județul Satu Mare, reședința comunei cu același nume